Saint Arsène peut désigner plusieurs saints des Églises chrétiennes :

Par ordre chronologique du décès :
 Arsène († 250), martyr à Alexandrie, brûlé vif dans une fournaise avec les saints Héron et Isidore.
 Arsène de Scété († 449), dit "le grand", le plus célèbre, père spirituel de l'empereur saint Théodose  le Grand, anachorète en Égypte, père du désert ; fêté le 19 juillet en Occident et le 8 mai en Orient. 
 Arsène de Corfou († 953), originaire de Palestine, premier métropolite de Corfou ; fêté le 19 janvier. 
 Arsène d'Ikaltho (vers 1050 - 1127), moine et théologien géorgien, fêté le .
 Arsène du Latros (), amiral de la flotte impériale, rescapé d'un naufrage, se retira dans un monastère de la région du Mont Latros ; fêté le 13 décembre.
 Arsène de Pecs († 1266), né à Srem en Serbie, archevêque de Peć ; fêté le 28 octobre. 
 Arsène le laborieux (), ou "le travailleur", moine de la Laure des Grottes de Kiev ; fêté le 8 mai.
 Arsène de Tver († 1409), fils de riche et noble famille, moine à la Laure des Grottes de Kiev près de Kiev, évêque de Tver en Russie ; fêté le 2 mars.  
 Arsène de Konev († 1447), natif de Novgorod, moine au Mont Lisia puis au monastère russe de l'Athos, fondateur d'un monastère dans l'île de Konev ; fêté le 12 juin.  
 Arsène de Gomel († 1550), ou Arsène de Komel, fondateur du monastère de la Très-Sainte Mère de Dieu ; fêté localement le 24 août.  
 Arsène de Paros († 1877), higoumène (abbé) dans un monastère de l'Attique ; fêté localement le 18 août. 
 Arsène de Cappadoce (°1840 - †1924), moine et prêtre du village grec de Farassa en Asie mineure, enterré au couvent de Sourôti, près de Thessalonique; fêté le 10 novembre.
 Saint-Arsène, compositeur ()

Références